Markus Egg ist der Name folgender Personen:

* Markus Egg (Archäologe) (* 1954), österreichischer Prähistorischer Archäologe
 Markus Egg (Anglist) (* 1963), deutscher Anglist